Ямище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ямище — деревня в Глухском сельсовете Быховского района Могилёвской области.
 Ямище — деревня в Семукачском сельсовете Могилёвского района Могилёвской области.

Россия 
 Ямище — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Ямище — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ямище — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ямище — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Ямище — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Украина 
 Ямище — село в Репкинском районе Черниговской области.